La Théorie du Chaos peut faire référence à :
La Théorie du Chaos (2008), un film américain réalisé par Marcos Siega
La Théorie du Chaos (1987), un livre de James Gleick.